Али́са Андрее́вна Фе́дичкина (род. 14 февраля 2002, Ростов-на-Дону, Россия) — российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, серебряный призёр турниров серии «Челленджер» Tallinn Trophy (2017) и Golden Spin (2017), победительница турнира Международный кубок Ниццы (2017), участница финала Гран-при среди юниоров (сезона 2015/2016), бронзовый призёр Первенства России среди юниоров (2016). Член юниорской сборной России сезона 2017/2018 годов.

По состоянию на 2 мая 2018 года занимает 63-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография 
Занимается фигурным катанием с 2005 года.

Ранее училась в СДЮСШОР №6 города Ростов-на-Дону.

С 2014 года живёт в Санкт-Петербурге, учится и тренируется также в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

2015 
В декабре дебютировала на взрослом чемпионате России — 2016, финишировала 11-й.

2016 
В марте 2016 года выступала на чемпионате мира среди юниоров. Шла на 1 месте после короткой программы, но из-за травмы, которую получила на разминке в зале, ей пришлось сняться с произвольной.

В декабре на чемпионате России — 2017 заняла 10 место.

2017 
В сезоне 2017/2018 начала международные выступления на взрослом уровне. Завоевала золото на Международном кубке Ниццы и серебро на двух соревнованиях из Претендентской серии ISU: Золотом коньке Загреба и кубке Таллина.

С декабрьского чемпионата России — 2018 снялась из-за травмы.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте Fskate.ru

Фигуристы России